Arakawa – jeden z 23 specjalnych okręgów (dzielnic) stolicy Japonii, Tokio.
 Arakawa – szczyt w Japonii o wysokości 3 114 m.
 Arakawa – rzeka w Japonii, w regionie Kantō
 Arakawa – rzeka w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Arakawa – rzeka w Japonii, od prefektury Yamagata do prefektury Niigata